О́льга Евге́ньевна Бычко́ва () — российская журналистка, известная по работе на радиостанции «Эхо Москвы».

Биография 
Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала в многотиражке Металлургического завода, «Московском комсомольце», «Московских новостях». Во время обоих путчей, 1991 и 1993 годов, находилась в Белом доме. Работала на радио «Свобода», НТВ, «ТВ Центр».

На «Эхе Москвы» — с декабря 1999 года до конца вещания радиостанции. Была ведущей программ «Арбатский Арс», «Меркантильный разговор», «Счетчик Бергера», «Газетный час», «Большой Дозор» (совместно с «Ведомостями»), «Своими глазами» (вместе с Софико Шеварднадзе), «Особое мнение», «Выбор за Вами», «Мы», «Обложка — 1», «Сканер» (совместно с агентством «Интерфакс»), «Кредит доверия», «На что жалуемся?», «Доехали».

Главный редактор «Эхо Петербурга» (с перерывом с февраля по июль 2015 года).

27 апреля 2017 года во время эфира программы «Особое мнение» Михаил Веллер разозлился на то, что ведущая Бычкова перебивала его, швырнул микрофон и чашку, предварительно вылив на журналистку воду, а затем покинул студию со словами «Скотина тупая, я тебя больше не знаю».

Награды 
Лауреат премии Союза журналистов Москвы (2010) за создание «актуальных политических, экономических и правовых программ».

Примечания

Ссылки 
 Сотрудники: Ольга Бычкова, 21 октября 2000

Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Выпускники Уральского государственного университета